Э́рих Гуд (; ) — американский социолог и криминолог, специалист по социологии девиантности. Один из авторов «Блэквеллской энциклопедии социологии», «Раутледжского справочника наркотиков и спорта», «Раутледжского справочника качественной криминологии», «Справочника по преступности несовершеннолетних и ювенальной юстиции» и «Справочника сексуальных измерений».

Биография 

В 1960 году получил бакалавра гуманитарных наук в Оберлинском колледже.

В 1966 году получил доктора философии по социологии в Колумбийском университете.

Преподавал в Еврейском университете в Иерусалиме,
Колумбийском университете, Мэрилендском университете, Нью-Йоркском университете, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле и Флоридском атлантическом университете.

Профессор-эмерит социологии Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук.

Научная деятельность

Изучение девиантности 

Гуд, будучи сторонником конструкционистского подхода в социологии к определению девиантности, не выносит однозначных суждений о том, является ли то ли иное явлением «плохим» или «злым», и рассматривает девиантность как вопрос, полностью зависящий от того, считает ли общество в целом такое поведение девиантным. С этой точки зрения, определённое поведение может быть девиантным в одном обществе, но нормальным в другом. В этом он противостоит эссенциализма, утверждающему, что поведение либо «действительно является» девиантным, либо «на самом деле не является», и что задача социолога состоит в том, чтобы обнаружить истинность этого вопроса и сообщить о ней, и то, во что верит общество в целом, по большей части не имеет значения.

Согласно конструкционистской концепции, которой придерживается Гуд, пример «девиантности» может существовать исключительно как социальный конструкт, полностью отделённая от любого реального поведения. Другими словами, может существовать «мнимое отклонение», которое вызывает безумие интересного социологического поведения в ответ на феномен несуществования. По его мнению в современном мире примером подобного поведения является сатанинское ритуальное насилие, а в прошлом — случаи охоты на ведьм, являющиеся подходящим предметом (возможно, идеальным) для исследований отклонений.

Его исследования сосредоточены как на самих девиантных людях (и поведении), так и на отдельных людях и группах, которые играют роль в классификации поведения в качестве девиантного. По мнению Гуда, поведение является девиантным тогда и только тогда, когда общество в целом считает его таковым. Таким образом, более широкие социальные факторы, которые входят в классификацию поведения как девиантного, считаются предметом исследования.

Типология употребления наркотических веществ 

Гуд предложил следующую типологию:

1. Законное целевое употребление () — приём  и  для облегчения или лечения симптомов.

2. Законное расслабляющее употребление () — употребление разрешённых (табак, алкоголь, кофеин) опьяняющих веществ для достижения определённого психического состояния. 

3. Незаконное целевое употребление () — приём лекарств, отпускаемых без рецепта, для выполнения определённых задач или целей.

4. Незаконное расслабляющее употребление () — употребление запрещённых наркотических веществ для развлечения или удовольствия, чтобы испытать эйфорию.

Научные труды

Монографии 

 The Marijuana Smokers / foreword by Alfred R. Lindesmith. — Basic Books, 1970.
 Deviance in Everyday Life: Personal Accounts of Unconventional Lives. — Prospect Heights, Ill: Waveland Press, 2002. — xv, 271 p.
 Drugs in American society. New York, NY: McGraw-Hill, 2012, ISBN 9780078111549
 Deviant behavior. An interactionist approach. — Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011, ISBN 9780205748075
 Moral panics. The social construction of deviance (with ). — Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, ISBN 9781405189347.
 Justifiable Conduct: Self-Vindication in Memoir. — Philadelphia: , 2013. Pp. xx+199
 The Taming of New York's Washington Square, New York, USA: New York University Press, 2018.

Статьи 

 Goode E. Social Class and Church Participation // American Journal of Sociology. — 1966. — Vol. 72. — № 1.
 Goode E. Some Critical Observations on the Church-Sect Dimension. // Journal for the Scientific Study of Religion. — 1967. — Vol. 6. — № 1. — pp. 69–77.  
 Goode E. Class Styles of Religious Sociation. // . — 1968. — Vol. 19. — № 1. — pp. 1–16.
 Goode E. Marijuana and Sex. // . — Vol. 66. — pp.  19-21 
 Goode E. Some sociological implications of religious secularization // Social Compass. — 1969. — Vol. 16. — № 2. — pp. 265-273. 
 Goode E. Marijuana and the Politics of Reality. // . — Vol. 10. — 1969. — №. 2. — pp. 83–94. 
 Goode E. Another Look at Social Class and Church Participation: Reply to Estus and Overington // American Journal of Sociology. — 1970. — Vol. 75. — №. 5. — pp. 779—781
 Goode E. Drug Use and Grades in College. // Nature. — 1971. — Vol. 234. — pp. 225–227. 
 Goode E. Ideological Factors in the Marijuana Controversy // . — 1971. — Vol. 191. — №. 1. — pp. 246-260 
 Goode E. Cigarette Smoking and Drug Use on a College Campus // . — 1972. — Vol. 7. — № 1. — P. 133-140, 
 Goode E. Reviewed Works: Observations of Deviance. by Jack D. Douglas; Juvenile Delinquency: A Reader. by James E. Teele // . — 1972. — Vol. 1. — № 3. — pp. 207–209. 
 Goode E. Review: Marijuana and Personality Change. by Jess R. Lord // . — 1973. — Vol. 2. — № 1. — pp. 73–75. 
 Goode E. The criminogenics of marijuana. // Addictive Diseases: An International Journal. — 1974. 1(3). — P. 297–322.
 Goode E. On Behalf of Labeling Theory // . — 1975. — Vol. 22. — № 5. — P. 570–583 
 Goode E. Sociological Aspects of Marijuana Use // Contemporary Drug Problems: An Interdisciplinary Quarterly. — 1975. — Vol. 4(4). — P. 397–445.  
 Goode E. Effects of Cannabis in Another Culture. // Science. — 1975. — Vol. 189. — № 4196. — pp. 41–43.
 Goode E. Multiple drug use among marijuana smokers // Socialization in Drug Abuse. / Robert H. Coombs, Lincoln J. Fry, Patricia G. Lewis. — Transaction Publishers, 1976. — 478 p.
 Shepherd R. G. Goode E. Scientists in the Popular Press // New Scientist. — 1977. — Vol. 24. — № 76 (1079). — P. 482-484.
 Goode E., Haber L. Sexual correlates of homosexual experience: An exploratory study of college women // . — 1977. — Vol. 13. — № 1. — P. 12-21. 
 Troiden R. R., Goode E. Variables Related to the Acquisition of a Gay Identity // Journal of Homosexuality. — 1980. — Vol. 5. — № 4. — P. 383–392. 
 Goode E. Comments on the homosexual role // . — 1981. — Vol. 17. — № 1. — P. 54-65 
 Goode E. The homosexual role: Rejoinder to Omark & Whitam // . — 1981. — Vol. 17. — № 1. — P.  76-83 
 Goode E. Deviance, norms, and social reaction // . — 1981. — Vol. 3. — № 1. — P. 47-53.
 Goode E. Multiple Drug Use among Marijuana Smokers. // Deciphering Sociological Research. Contemporary Social Theory. — London Palgrave Macmillan, 1982. 
 Goode E., Preissler J. The fat admirer // . — 1983. — Vol. 4. — № 2. — P. 175-202 
 Goode E. "Craig B. Little": Understanding Deviance and Control (Book Review) // . — Vol. 63. — 1984. — P. 583.
 Goode E. Deviance. // Studies in Symbolic Interaction. — 1985. — Suppl 1. — P. 217–260.
 Goode E. Reviewed Work: Selected Writings of Henry Hughes: Antebellum Southerner, Slavocrat, Sociologist. by Stanford M. Lyman // . — 1986. — Vol. 65. — № 1. — pp. 258–260. 
 Goode E. Sociology Textbooks: A Teaching Perspective. // . — 1988. — Vol. 16. — № 4. — pp. 384–389. 
 Goode E. Crime Can Be Fun: The Deviant Experience. // . — 1990. — Vol. 19. — № 1. — pp. 5–12. 
 Goode E. The American drug panic of the 1980s: social construction or objective threat? // International Journal of Mental Health and Addiction. — 1990. — Vol. 25 (9). — pp. 1083-1098. . .
 Goode E. Positive deviance: A viable concept? // . — 1991. — Vol. 12. — № 3. — P. 289–309 
 Goode E.,  Moral Panics: Culture, Politics, and Social Construction // . — 1994. — Vol. 20. — P. 149–171 
 Goode E. The ethics of deception in social research: A case study. // . — 1996. — Vol. 19. — P. 11–33. 
 Goode E. Gender and courtship entitlement: Responses to personal ads. // . — 1996. — Vol. 34. — P. 141–169. 
 Goode E. Some Thoughtson Textbooks in the Sociology of Deviance. // Newsletter of the Crime, Law, and Deviance Division of the American Sociological Association, 1997. Spring, pp. 1-4.
 Goode E. Photographs as Sexual Advertisements: Responses to Personal Ads // Sociological Focus. — 1998. — Vol. 31. — № 4. — P. 373-389 
 Goode E. Thinking about the drug policy debate // The Drug Legalization Debate / ed. James A. Inciardi. — SAGE Publishing, 1999. — 186 p.
  , Goode E. The Mad Gasser of Botetourt County // Skeptic. — 1999. — Vol. 7. — № 4. — p. 50
 Goode E.,  Mass Delusions and Hysterias May // Skeptical Inquirer. — 2000. — Vol. 24. — № 3.
 Goode E. Two Paranormalisms or Two and a Half? An Empirical Exploration // Skeptical Inquirer. — 2000. — 24/1. — pp. 29–35.
 Goode E. Drug arrests at the millennium. // Society. — 2002. — Vol. 39. — P. 41–45. 
 Goode E. Sexual Involvement and Social Research in a Fat Civil Rights Organization. // . — 2002. — Vol. 25. — P. 501–534 
 Goode E. Education, Scientific Knowledge, and Belief in the Paranormal // Skeptical Inquirer. — January/February 2002. — P. 24—27
 Goode E. The MacGuffin that Refuses to Die: An Investigation into the Condition of the Sociology of Deviance. // . — 2003. — Vol. 24 — P. 507-533 
 Goode E. The 'Death' MacGuffin Redux: Comments on Best // . — 2004. — Vol. 25. — P. 493-509.
 Goode E. Is the Sociology of Deviance Still Relevant? // . — 2004. — Vol. 33. — P. 46–57.
 Goode E. Legalize it? a Bulletin from the War on Drugs // Contexts. — 2004. — Vol. 3. — № 3. — P. 19-25 
 Goode E. The skeptic meets CSI (Crime Scene Investigation): how far should artistic license go? // Skeptic. — 2004. — Vol. 10. — № 4.
 Goode E. Review of Courting Disaster: Intimate Stalking, Culture, and Criminal Justice by Jennifer L. Dunn. // . — 2004. — Vol. 27. — № 1. — pp. 119–122. 
 Goode E. The Skeptic Meets the Moral Panic // Skeptical Inquirer, November/ December 2006, pp. 37–41
 Goode E. Review Essay. Mixing Genres: It's a Floor Wax and a Whipped Topping! // . — 2006. — Vol. 29. — № 2. — pp. 259–263.
 Goode E. Relativism and the demise of the sociology of deviance: A reply to Costello // Sociological Spectrum. — 2006. — Vol. 26. — № 6. — P. 607-613 
 Goode E. Mr. Marijuana Retires: A Profile of Keith Stroup // Contemporary Justice Review. — 2007. — Vol. 10. — № 4. — P. 383-391 
 Goode E. Moral panics and disproportionality: the case of LSD use in the sixties // . — 2008. — Vol. 29. — № 6. — P. 533–543. 
 Goode E. From the Western to the murder mystery: The sociological imagination of C. Wright Mills // . — 2008. — Vol. 28. — № 3. — P. 237-253. 
 Goode E. Sex with informants as deviant behavior: an account and commentary // . — 1999. — Vol. 20. — № 4. — P. 301-324 
 Goode E. 8. Paranormalism and Pseudoscience as Deviance. // Philosophy of Pseudoscience / ed. by Massimo Pigliucci and . Chicago: University of Chicago Press, 2013. — pp. 145-164. 
 Goode E.,  The Genealogy and Trajectory of the Moral Panic Concept // The Ashgate Research Companion to Moral Panics. — Routledge, 2013.
 Goode E. The Meaning and Validity of the Death of Deviance Claim. // The Death and Resurrection of Deviance. Critical Criminological Perspectives. — London: Palgrave Macmillan, 2014. 
 Goode E. Social Control and Self‐Control // The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice / ed. , Jodi Lane. — John Wiley & Sons, 2015. — 664 p.
 Goode E. The genealogy and trajectory of the moral panic concept // The Ashgate Research Companion to Moral Panics / ed. Charles Krinsky. — Routledge, 2016. — 500 p.
 Goode E. The Paradox of Howard Becker’s Intellectual Identity // . — 2016. — Vol. 37. — № 12. — pp. 1443-1448. 
 Goode E. Moral panic // The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts. — Routledge, 2017.

Энциклопедии и словари 

 Goode E. Collective Deviance. // The Blackwell Encyclopedia of Sociology, /  (Ed.). — John Wiley & Sons, 2007. 
 Goode E. Death of the Sociology of Deviance? // The Blackwell Encyclopedia of Sociology /  (Ed.). — John Wiley & Sons, 2007. 
 Goode E. Deviance. // The Blackwell Encyclopedia of Sociology /  (Ed.). — John Wiley & Sons, 2007. 
 Goode E. Sexual Correlates of Female Homosexual Experience // Handbook of Sexuality-Related Measures / eds. Terri D. Fisher, Clive M. Davis, William L. Yarber. — Routledge, 2013. — 680 p.
 Goode E. Ethical issues in the qualitative study of deviance and crime // The Routledge Handbook of Qualitative Criminology. — Routledge, 2015. 
 Goode E. Social Control and Self‐Control // The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice / eds. , Jodi Lane. — John Wiley & Sons, 2015. — P. 274—290. — 664 p.
 Goode E. Deviance, Explanatory Theories of. // The Blackwell Encyclopedia of Sociology /  (Ed.). — John Wiley & Sons, 2016. 
 Goode E. Accounts, Deviant // The Blackwell Encyclopedia of Sociology /  (Ed.). — John Wiley & Sons, 2017. 
 Goode E. Moral Panic. // The Encyclopedia of Juvenile Delinquency and Justice / eds. C. J. Schreck, M. J. Leiber, H. V. Miller and K. Welch. — John Wiley & Sons, 2017. 
 Goode E. Is Concern About Sports Doping a Moral Panic? // Routledge Handbook of Drugs and Sport. — Routledge, 2017.
 Goode E. Deviance, Constructionist Perspectives. // The Blackwell Encyclopedia of Sociology /  (Ed.). — John Wiley & Sons, 2021

Научная редакция 

 Out of control: Assessing the general theory of crime. / E. Goode (Ed.). — Stanford University Press, 2008. — 270 p.
 The Handbook of Deviance / E. Goode (Ed.). — John Wiley & Sons, 2015. — 656 p.

Примечания

Литература 

 Gould A. Erich Goode, Between Politics and Reason: The Drug Legalization Debate, St. Martin's Press, New York, 1997, 181 pp., £12.99 paper. // Journal of Social Policy. — 1997. — Vol. 26. № 4. — P. 543-570. 
 Jenkins P. Moral Panics: The Social Construction of Deviance, by Erich Goode and Nachman Ben-Yehuda. Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1994. 265 pp. $21.95 paper. ISBN: 0-631-18905-X. // . — 1996. — Vol. 25. — № 1. — P. 99.
 Johnson N. "Moral Panics: The Social Construction of Deviance". By Erich Goode and Nachman Ben-Yehuda (Book Review) // . — 1997. — Vol. 75. — № 4. — P. 1513.
 Josephson E. Erich Goode, "The Marijuana Smokers" (Book Review) // . — 1971. — Vol. 50. — № 1. — P. 140.
 Krueger L. The taming of New York’s Washington Square: A wild civility, by Erich Goode // . — 2020. — Vol. 42. — № 3. — P. 482–484. 
 McClenon, James. Paranormal Beliefs: A Sociological Introduction by Erich Goode (Book Review) // .  — 2000. — Vol. 64. — № 1. — P. 103.
  Erich Goode, "The Marijuana Smokers" (Book Review) // . — 1971. — Vol. 12. — № 2. — P. 266.
  FATETHICS: Response to Erich Goode. // . — 2002. — Vol. 25. — P. 541–547. 
 Ollenburger J. C. Deviant Behavior: An Interactionist Approach Erich Goode (Book Review) // Mid-American Review of Sociology. — 1978. — Vol. 3. — № 2. — P. 129.
 Saguy A. C. Sex, Inequality, and Ethnography: Response to Erich Goode. // . — 2002. — Vol. 25. — P. 549–556. 
 Sumner C. Justifiable Conduct: Self-Vindication in Memoir. By Erich Goode. Philadelphia: Temple University Press, 2013. Pp. xx+199. $29.95 (paper). // American Journal of Sociology. — Vol. 119. — № 6. 
 Shaw G. Erich Goode: Drugs American Society (Book Review) // . — 1974. — Vol. 52. — № 3. — P. 437.
 Suffet F. Book Reviews : The Marijuana Smokers, Erich Goode. Pp. 340. New York, Basic Books, 1970. $10. // . — Vol. 1971. — № 17 (3). — P. 339-341. 
  To Know Me Is to Love Me? Response to Erich Goode. // . — 2002. Vol. 25. — P. 557–560. 

Социологи США
Криминологи
Авторы энциклопедий и словарей
Социальный конструкционизм
Выпускники Оберлинского колледжа
Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета